
Наро́дное ополче́ние имеет следующие значения:
 Народное ополчение — вооружённые силы ряда государств, в основном исторических — древнегреческих, древнеиталийских полисов и средневековых русских княжеств; соответствует современной национальной гвардии.

Воинские формирования 
 Первое народное ополчение — пытавшееся в 1611 году положить конец польско-литовской оккупации Москвы.
 Народное ополчение Минина и Пожарского (второе народное, второе земское ополчение) — возникшее в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами.
 Народное ополчение Китая — иррегулярная часть Вооружённых сил Китайской Народной Республики.
 Формирования народного ополчения в СССР в период Великой Отечественной войны.
 Народное ополчение Донбасса — воинское формирование, действовавшее в границах непризнанной Донецкой Народной Республики и представлявшее собой разнородные нерегулярные формирования. Со временем перешло в подчинение созданному министерству обороны ДНР и было реорганизовано в корпус Вооружённых Сил.

Политические партии 
 Народное ополчение имени Минина и Пожарского (НОМП) — незарегистрированная российская общественная организация.

Другое 
 «Народное Ополчение» — станция Московского метрополитена на Большой кольцевой линии.
 «Народное Ополчение» — строящаяся станция Московского метрополитена на Рублево-Архангельской линии.
 «Народное ополчение» — питерская панк-рок-группа, созданная в 1982 году.

См. также 
 Проспект Народного Ополчения